Gminy w USA:
 Belle Prairie (ang. Belle Prairie Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Livingston
 Belle Prairie (ang. Belle Prairie Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Morrison
 Belle Prairie (ang. Belle Prairie Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Fillmore
 Belle Prairie (ang. Belle Prairie Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Beadle